HMAS Australia je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Australia (1911)
 HMAS Australia (1927)

Glej tudi 
 HMS Australia

Australia